Okręty US Navy o nazwie USS "McCawley":

Pierwszy "McCawley" (DD-276) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został wycofany w 1930.
Drugi "McCawley" (APA-4) był transportowcem, który wszedł do służby w 1940. Został zatopiony zarówno przez ogień wroga jak i własny (friendly fire) w 1943.

McCawley